Гасан Алиев:
 Алиев, Гасан Алирза оглы (1907—1993) — советский азербайджанский географ, почвовед, академик НАНА.
 Алиев, Гасан Гасан оглы (род. 1989) — азербайджанский борец греко-римского стиля.